La nazionale di baseball belga Under-15 rappresenta il Belgio nelle competizioni internazionali di baseball, di età non superiore ai quindici anni.

Piazzamenti

Europei 
 1975:  2°

Collegamenti esterni

Under-15